

События 
 Завершение эпохи Мадлен верхнего палеолита в Центральной Европе
 Окончание верхнего палеолита у ряда народов
 Мезолит в Средней Азии
 Начало окончательного таяния последних ледников в Северной Америке и Европе
 Образование ледникового озера Агассис в Северной Америке
 Петроглифы Сикачи-Аляна
 11850 лет до н. э. закончилось мейендорфское потепление и начался древнейший дриас, 11 720 лет до н. э. началось бёллингское потепление, 11590 лет до н. э. начался древний дриас, 11400 лет до н. э. началось аллерёдское потепление.

Примечания